Imelda steht für:

 Imelda (Vorname), weiblicher Vorname
 Imelda (Zamboanga Sibugay), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga Sibugay
 (34919) Imelda, Asteroid